Antonio Morri (1793-1868) – lessicografo, glottologo e letterato italiano
 Elio Morri (1913-1992) – scultore e medaglista italiano
 Fabrizio Morri (1954) – politico italiano
 Mauro Morri (1977) – ex cestista italiano
 Romeo Morri (1952-2022) – politico sammarinese